EKG steht für:
 Elektrokardiogramm
 Effektenkassageschäft
 Einheitliches Gesetz über den Internationalen Warenkauf beweglicher Sachen
 Enmannsche Kaisergeschichte
 Evangelisches Kirchengesangbuch
 Engelbert-Kaempfer-Gymnasium, Lemgo, NRW
 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau, Rheinland-Pfalz
 Bahnhof Kettwig (DS100-Code)

E·K·G steht für:
 Album von Edyta Górniak (2007)

ekg steht für:
 Ekari (Sprache) (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache der Ekari in Papua (Provinz)

Siehe auch:

EKG